országhatár
 Határ (település)
Határ (matematika)